Aracynthus är ett släkte av insekter. Aracynthus ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lyktstritar
Aracynthus